Але́н Сютте́р (; 22 января 1968, Берн) — швейцарский футболист, атакующий полузащитник известный по выступлениям за «Грассхопперс» и сборную Швейцарии. Участник чемпионата мира 1994 года.

Карьера

Клубная 
Свою карьеру Сюттер начал в одном из старейших клубов Швейцарии, цюрихском «Грассхопперс». На заре карьеры Ален был отдан в аренду в клуб «Янг Бойз». По возвращении из аренды Сюттер прочно занял место в основе «кузнечиков». В 1993 году креативный полузащитник обратил на себя внимание селекционеров из Германии. В том же году он перебрался в «Нюрнберг». Удачно зарекомендовав себя в играх за сборную на чемпионате мира 1994 года в США, Сюттер перебрался в более именитый клуб «Бавария». Но из-за высокой конкуренции, в 1995 году Алан принимает решение о переходе в «середнячок» Бундеслиги «Фрайбург». В 1998 Сюттер принимает решение о завершении профессиональной карьеры, после двух сезонов проведённых в американском клубе «Даллас Бёрн».

Сейчас Ален Сюттер работает на швейцарском телевидении, комментируя наиболее важные матчи.

В сборной 
Карьера в сборной страны складывалась неоднозначно. Пиком карьеры Сюттера считается 1994 год. Когда он успешно выступил на чемпионате мира в США. На турнире Ален сыграл в матчах против сборных Колумбии, Румынии и США. В поединке против румын он забил гол и помог команде пробиться в 1/8 финала.

Далее карьера планомерно пошла на спад, как результат, знаменитый скандал в 1995 с разворачиванием баннера о запрете испытания атомных бомб и непопадание в заявку на чемпионат Европы 1996 года. За сборную Швейцарии Сюттер сыграл 68 матчей и забил 5 мячей.

Достижения 
 «Грассхопперс»
  Чемпионат Швейцарии по футболу — 1990/91
 Обладатель Кубка Швейцарии — 1988/89, 1989/90
 Обладатель Суперкубка Швейцарии — 1989

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Даллас»